W Polsce 
 Osieczna – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Osieczna – dawna gromada w powiecie leszczyńskim

 Osieczna – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna
 Osieczna – gmina
 Osieczna – gromada
 Osieczna – przystanek kolejowy

Linki zewnętrzne 
   
Zobacz też
 Osieczyna (Osieczna) – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty